Carlo Ferrari – calciatore italiano 
 Carlo Ferrari – ingegnere e accademico italiano
 Carlo Ferrari – vescovo cattolico italiano
 Carlo Ferrari detto il Ferrarin – pittore italiano
 Carlo Ferrari – politico e prefetto italiano